Yenikent steht für:

 Yenikent (Bergama), Ort in Bergama, Türkei
 Yenikent (Derince), Ort in Derince, Türkei
 Yenikent (Fatsa), Ort in Fatsa, Provinz Ordu, Türkei
 Yenikent (İmranlı), Ort in İmranlı, Provinz Sivas, Türkei
 Yenikent (Odunpazarı), Ort in Odunpazarı, Türkei
 Yenikent (Karatay), Ort in Karatay, Türkei
 Yenikent (Seyitgazi), Ort in Seyitgazi, Provinz Eskişehir, Türkei
 Yenikent (Sincan), Stadtteil der Gemeinde Sincan in der Provinz Ankara
 Yenikent (Tutak), Ort in Tutak, Provinz Ağrı, Türkei